«Игра по-крупному» ( — «Корпорация „Война“») — кинофильм 2008 года, политическая сатира.

Сюжет 
В вымышленной стране Туракистан началась гражданская война из-за действий частной корпорации Tamerlane, которая принадлежит бывшему вице-президенту США. Бранд Хаузер — наёмный убийца, который нанят главой корпорации, чтобы убить президента конкурентов. Чтобы сделать это, он в качестве своего прикрытия помогает организовать шикарную свадьбу азиатской суперзвезды Йоники Бабиахи. Всё изменяется, когда безжалостный убийца влюбляется в сексуальную репортёршу Натали Хегалхуцен.

В главных ролях 
 Джон Кьюсак — Бранд Хаузер
 Джоан Кьюсак — Марша Диллион
 Мариса Томей — Натали Хегалхуцен
 Хилари Дафф — Ионика Бабиах
 Бен Кингсли — Уолкен

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Кинокомедии 2008 года
Чёрные комедии США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Nu Image
Фильмы США 2008 года